Níspero puede referirse al nombre común de las siguientes especies:

 El árbol frutal Eriobotrya japonica, también llamado «níspero japonés». Su fruto es el más común en la actualidad en Europa y Asia.
 El árbol frutal Mespilus germanica, también llamado «níspero europeo». Su fruto es muy poco común en los mercados de alimentación.
 El árbol frutal Vangueria infausta también llamado «níspero africano»
 El árbol frutal Manilkara huberi, también llamado «masaranduba» o «sapotilla».
 El árbol frutal Manilkara zapota, también llamado «chicozapote» o «chupeta» en Sudamérica y Centroamérica y «chikoo» en Asia. 
 La planta Sanguisorba officinalis.